Blues — музична збірка американського автора-виконавця пісень Боба Ділана, видана 27 червня 2006 року лейблом Columbia.

Список композицій

Примітки

Посилання 
 «Blues»  на Discogs

Альбоми Боба Ділана
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Columbia Records